

Sport 
 Lancio – azione con cui si scaglia o si getta un oggetto, per fargli percorrere la maggior distanza possibile o per avvicinarsi il più possibile ad un punto stabilito. 
Lancio della clava
Lancio del disco
Lancio del giavellotto
Lancio del martello
Getto del peso
Lancio – gesto del baseball

Altro 
Lancio – casa editrice italiana
Lancio – vescovo cattolico italiano
Lancio delle carte – numero di giocoleria

Altri progetti